== Персоналии ==
 Хади Такташ (1901—1931) — татарский поэт, один из основоположников татарской советской поэзии.
 Другое 
 «Хади Такташ» — казанская организованная преступная группа, возникшая в конце 1970-х годов, получила имя по казанской улице им. Хади Такташа.